Георги Чакъров може да се отнася за:

 Георги Чакъров (1829 – 1892), български възрожденец от Струга;
 Георги Апостолов Мървака, български революционер от ВМОРО;
 Георги Чакъров Мървака, български революционер от ВМОРО;
 Георги Динев Чакъров (1884 – 1958), български революционер от ВМОРО.
 Георги Чакъров (1933 – 1988), български футболист;
 Георги Чакъров (р. 1963), кмет на община Полски Тръмбеш;